Bobok bezeichnet:

 Bobok (Dostojewski), Erzählung von Fjodor Dostojewski
 Bobok (Künstler) (Markus Giltjes) (* 1966), deutscher Maler, Musiker und Medienkünstler